Министр обороны — министр, возглавляющий министерство обороны (военное министерство) того или иного государства:

  — Министр обороны Азербайджана
  — Министр обороны Болгарии
  — Министр обороны Великобритании
  — Министр обороны Вьетнама
  — Министры обороны Германии
  — Министры обороны Израиля
  — Министр обороны Индии
  — Министр обороны Индонезии
  — Министр обороны КНР
  — Министры обороны России
  — Министры обороны СССР
  — Министр обороны США
  — Министры обороны Украины
  — Министр обороны Финляндии
  — Министр обороны Франции
  — Министр обороны Японии

Военное управление